Catalunya Carolíngia (Col·lecció de l'Institut d'Estudis Catalans)
 CATCAR Projecte transfronterer per promoure, preservar i divulgar la documentació de la Catalunya Carolíngia.
 Edat mitjana de Catalunya (Història)

Referències